Run in Reims (anciennement Reims à toutes jambes) est un événement sportif regroupant différentes épreuves de course à pied organisées chaque mois d'octobre à Reims. Cet évènement rassemble chaque année environ 14 000 coureurs, en 2014 la 30e editions de Reims à toute jambes aura rassemblé 15.262 dont 7.000 inscrits au 10 km France Bleu Champagne, 3.640 au semi-marathon (21,1 km) et 1.102 au marathon (42,195 km) selon les chiffres officiels c'est le nombre record de participants.

En , l'organisation étant confiée à Amaury Sport Organisation, le RATJ est remplacé par le Run in Reims, rassemblant 12 000 coureurs, toutes compétitions confondues.

Les épreuves 

 Le marathon ;
 Le semi-marathon IAAF ;
 10 kilomètres France Bleu Champagne ;
 Le Challenge Jeunes Mozaïc : pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans ;
 Le Relais USEP : 21 relais de 2 km pour les écoliers du CE2 au CM2.

Palmarès

Marathon

Semi-marathon

Liens externes 
Site officiel

Événement sportif à Reims
Marathon en France
Compétition de course à pied en France
Compétition fondée en 1984